Glas-leac peut signifier :
 Glas-leac Beag dans les Summer Isles en Écosse ;
 Glas-leac Mòr dans les Summer Isles en Écosse.